Кристиан Людвиг:
 Людвиг, Кристиан Готтлиб (1709—1773) — немецкий ботаник, врач, профессор медицины, один из ранних оппонентов Карла Линнея.
 Людвиг, Кристиан Фридрих (1751—1823) — немецкий ботаник, врач, доктор медицинских наук, гинеколог, патолог, хирург, натуралист (естествоиспытатель) и переводчик.